Senancour bezeichnet:

 Étienne Pivert de Senancour (1770–1846), französischer Schriftsteller
 (14015) Senancour, Asteroid

Siehe auch:
 Senoncourt